{{Ficha de noble
|nombre = Antonia de Luna y Enríquez de Almansa
|título = Condesa de Montijo
|imagen = Corona de conde.svg
|tamaño de imagen       = 150px
|pie de imagen =
|fecha de nacimiento = 1570
|lugar de nacimiento = 
|fecha de fallecimiento = ¿?
|lugar de fallecimiento = 
|consorte = Cristóbal Portocarrero Osorio
|descendencia = 
Cristóbal Osorio Portocarrero
|predecesor = 
|sucesor = 
|dinastía = Casa de Fuentidueña
|padre = Álvaro de Luna y Sarmiento
|madre = Isabel Enríquez de Almansa y Manrique
|residencia =
|religión = 
|escudo = COA of Luna (Fuentidueña).svg
}}
Antonia de Luna y Enríquez de Almansa (1570– ¿? ), fue una noble castellana, consorte del II conde de Montijo.

Orígenes familiares 
Antonia de Luna y Enríquez de Almansa, fue hija de Álvaro de Luna y Sarmiento, hijo del VI Señor de Fuentidueña, y de Isabel Enríquez de Almansa y Manrique, hija de Martín Enríquez de Almansa y Ulloa, virrey de Nueva España y de Perú, y de Ana María Manrique, hija de Juan II Fernández Manrique de Lara, marqués de Aguilar de Campoo y conde de Castañeda

Biografía 
En 1581, su padre falleció en la Conquista de Portugal donde participaba como capitán de los continos de las Guardias de Castilla, como consecuencia de este deceso, su madre asumió en solitario la crianza de los tres hijos habidos en el matrimonio.

En 1586, falleció su madre, pasando a la tutela de su abuelo, Antonio de Luna y Valois, VI Señor de Fuentidueña.

Matrimonio e hijos
Antonia de Luna y Enríquez de Almansa contrajo matrimonio con Cristóbal Portocarrero Osorio, II Conde de Montijo, con el que tuvo al menos un hijo:

Cristóbal Portocarrero Osorio y Luna (1598-1658), III Conde de Montijo.

Ancestros

Véase también
 Casa de Fuentidueña
 Señorío de Fuentidueña
 Condado de Fuentidueña
 Comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos
Comunidad de Villa y Tierra de Fuentidueña
César Herrero Hernánsanz

Casa de Fuentidueña
Casa de Portocarrero
Nobles de España del siglo XVI